Налоговая схема (схема налоговой оптимизации; ) — алгоритм законного снижения налоговых платежей, включающий методы, подходы, методики налоговой оптимизации.

Определение 
Ряд экономистов определяют cхему налоговой оптимизации как алгоритм законного снижения налоговых платежей, включающий методы, подходы, методики налоговой оптимизации, и соответствующий принципам налоговой оптимизации.

См. также 
 Налоговая льгота
 Налоговая оптимизация
 Налоговое планирование
 Налоговый щит
 Уклонение от уплаты налогов

Примечания 

Налогообложение